Нижний Балаганнах — топоним (тип: потамоним) в России.

Якутия 
 Нижний Балаганнах — река, левый приток р.Чуга, координаты 58°15' с. ш. 123°37' в. д., код ГКГН 495403.
 Нижний Балаганнах — река, правый приток р.Маспакы, координаты 70°46' с. ш. 115°31' в. д., код ГКГН 376231.

См. также